Dino Zoff (1942), een voormalig Italiaans voetbaldoelman en -trainer
Marianne Zoff (1893-1984), een Oostenrijks actrice en operazangeres
Zoff (band), Duitse NDW-band